Nato e Nando foi uma dupla de cantores de música sertaneja do Brasil formado em 1999, lançando o disco homônimo no mesmo ano.

Bandas do Brasil
Duplas sertanejas
Bandas formadas em 1999